In This Place Forever è il primo album dei Mesh, pubblicato nel 1996.

Tracce

Note

Collegamenti esterni